Сър Андрю „Анди“ Мъри () (роден на 15 май 1987) e шотландски професионален тенисист, олимпийски шампион от турнира по тенис на Лондон 2012 г. Мъри е най-високо ранкираният британски тенисист. Той достига топ 10 в ранглистата на АТП (Асоциация на тенис професионалистите) за първи път на 16 април 2007 г. На 7 ноември 2016 г. Анди Мъри се изкачва на най-високата позиция в Световната ранглиста и остава № 1 в света 41 седмици. Той печели индивидуално Откритото първенство на САЩ през 2012 г., което го прави първия британски играч от 1977 година и мъж от 1936 година, който печели единично титла на сингъл от Големия шлем.

Във финалния мач на Уимбълдън 2013 Анди Мъри побеждава Новак Джокович в три сета, превръщайки се в първия британец, печелил Уимбълдън от 1936 г. насам, когато Фред Пери постига това.

Кариера

Титли от Големия шлем (3)

Финали на турнири от Големия шлем (8)

Олимпийски игри

Сингъл

Двойки

Външни препратки 
 Официален сайт

Британски тенисисти
Шотландски спортисти
Британски олимпийски шампиони
Родени в Глазгоу
Спортисти на летните олимпийски игри 2016